Апертура Панамской футбольной лиги 2013 () — первая половина 40-го чемпионата Панамы по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

1/2 финала 
Первые матчи были проведены 15 и 16 ноября, а ответные состоялись 22—23 ноября.

|}

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Панамы 2013/2014 на rsssf.com
 Чемпионат Панамы 2013/2014 на soccerway.com

2013
Панама
2013 год в Панаме